Bingo Viejo – winylowy album autorstwa Binga Crosby’ego nagrany 23 czerwca i 15 września 1975 roku, a wydany w roku 1977. Towarzyszył mu Paul Smith i jego orkiestra. Album ten nigdy nie został wydany na płycie CD. Amerykańska wytwórnia Anahuac zremiksowała utwory i wykorzystała kilka alternatywnych ujęć (utwory 6, 7, 9 i 10).

Lista utworów

Pierwsza strona

Druga strona

Przypisy 

Albumy Binga Crosby’ego
Albumy muzyczne wydane w roku 1977
Albumy London Records
Albumy studyjne